Tambacarnifex (nombre que significa "carnicero de Tambach") es un género extinto de sinápsido varanodontino que vivió durante el Pérmico Inferior en la Formación Tambach en el Free State of Thuringia, en el centro de Alemania. Fue nombrado por David S. Berman, Amy C. Henrici, Stuart S. Sumida, Thomas Martens y Valerie Pelletier en 2013 y su especie tipo es Tambacarnifex unguifalcatus.

A continuación una versión simplificada del cladograma realizado por Berman et al., 2013.

Véase también 
 Anexo:Pelicosaurios

Referencias 

Varanopidae
Sinápsidos de Europa
Sinápsidos del Pérmico